Четвёртый военный округ был административным округом австралийской армии. Во времена Второй Мировой войны 4-й военный округ охватывал всю Южную Австралию, штаб располагался в Аделаиде. Но после начала Второй мировой войны 4-й военный округ вошел в состав Южного командования вместе с третьим и шестым военным округом. Это потребовало внесения изменений в Закон об обороне (1903 г.), которые вступили в силу в октябре 1939 года.

Подразделения во время Второй мировой войны

Штаб 

 Штаб 4-го военного округа - Аделаида

6-я кавалерийская бригада 

 Штаб — Кесвик;
 3-й полк легкой кавалерии (Южно-Австралийский конный стрелковый полк) - Маунт-Гамбиер;
 9-й/23-й полк легкой кавалерии (легкая кавалерия Флиндерс / легкая кавалерия Баросса) - Клэр;
 18-й полк легкой кавалерии (пулеметный) (Аделаидские улан) - Унли.

3-я пехотная бригада 

 Штаб — Кесвик;
 10-й батальон (Аделаидские винтовки) - Аделаида; 
 27-й батальон (Южно-австралийский шотландский полк) - Кесвик;
 43-й батальон (Хиндмаршский полк) - Аделаида;
 48-й батальон (полк Торренса) - Аделаида.

13-я полевая бригада 

 Штаб — Аделаида;
 49-я полевая батарея - Аделаида;
 50-я Полевая Батарея – Проспект;
 113-я (тяжелая) полевая батарея - Килкенни;
 48-я полевая батарея (прилагается) - Кесвик.

Другие подразделения 

 10-я тяжелая батарея, RAA (PF) - Форт Ларгс;
 110-я тяжелая батарея, RAA (M) - Форт Ларгс;
 Отряд, RAE (PF) - Кесвик;
 20-я тяжелая батарея, RAA (PF) - Форт Ларгс;
 120-я тяжелая батарея, RAA (M) - Форт Ларгс;
 3-й отряд, 2-я полевая эскадрилья, RAE - Кесвик;
 3-я полевая рота, RAE - Кесвик.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842.
 Красные мундиры на кулачки: История австралийской пехоты 1788-2001 (Ян, Куринг) - ISBN 1-876439-99-8.
 Австралия в войне 1939–1945 гг. (Лонг, Гэвин) - OCLC 18400892.

См.также 

 Пятый военный округ (Австралия)

Военные округа Австралии
Южная Австралия
История Южной Австралии